Auguste Truphème (1836-1898), peintre.
 Auguste Truphème (né en 1932), homme politique du département des Hautes-Alpes.